The Elders, een raad van wereldleiders en andere prominente personen
 Ouderlingen (Charmed), fictieve personages uit de televisieserie Charmed

Zie ook 
 Oudere